Purworejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Purworejo, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 111,13), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 110,12), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 109,57), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,78, long 110,85), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,82, long 110,56), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 111,54), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 111,64), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,89, long 112,41), 
 Kecamatan Purworejo (distrikt i Indonesien, Jawa Timur), 
 Kelurahan Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 111,46), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 112,06), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,59, long 112,56), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 111,43), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,20, long 111,59), 
 Desa Purworejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,12, long 112,13), 

Robotskapade Indonesienförgreningar